Diego de Sterlich Aliprandi – pilota automobilistico e imprenditore italiano
 Castello De Sterlich-Aliprandi – castello di Nocciano, provincia di Pescara